Lista över de 25 fornborgar i Dalsland som upptas i Fornminnesregistret. 

Fornminnen i Dalsland
 Dalsland